Smoljan kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Smoljan, regionhuvudort, Obsjtina Smoljan, 
 Smoljan (region), 
 Obsjtina Smoljan, kommun, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar